Потъёх (устар. Пот-Ёх):

 Потъёх (приток Лыхмы) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Потъёх (приток Хадаипъюгана) — река в Ханты-Мансийском АО.